

Patronyme
 Alshon Jeffery (1990-), joueur américain de football américain ;
 Arthur Jeffery (1892-1959), islamologue australien ;
 Carlon Jeffery (1993-), acteur, chanteur et rappeur américain ;
 Chucky Jeffery (1991-), basketteuse américaine ;
 Michael Jeffery (1933-1973), manager britannique ;
 Michael Jeffery (1937-2020) homme politique australien ;
 Mike Jeffery, officier des Forces armées canadiennes ;
 Sarah Jeffery (1996-), actrice, chanteuse et danseuse canadienne.

Prénom
Jeffery Amherst (1717–1797),  Amherst.
Jeffery Matthews ( - ) artiste britannique.

Homonymie de patronyme